Uísque, a bebida destilada (em inglês, whisky)
 Whisky (filme), produção uruguaia de 2004
 UTC−10, fuso horário conhecido como whisky